Donji Čemehovec je naselje u općini Dubravica, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 0,33 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 44 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji